Okręty US Navy o nazwie USS "Rescue":
 Pierwszy "Rescue" (1850) był brygiem, który został wypożyczony amerykańskiemu rządowi przez Henry`ego Grinnela w 1850 do użycia w ekspedycji arktycznej w maju 1845.
 Drugi "Rescue" (1861) był małym (111 t) parowcem użytym w czasie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1861-1889.
 Trzeci "Rescue" (1899) był holownikiem ratowniczym, który wszedł do służby 25 września 1918.
 Czwarty "Rescue" (AH-18) był statkiem pasażerskim, który został zakupiony przez Marynarkę w 1941. Początkowo służył jako okręt-baza dla okrętów podwodnych, następnie przerobiony na okręt szpitalny. Wycofany ze służby w 1946.

Rescue